Аристон () — имя греческого происхождения. Известные носители:

 Аристон — царь Спарты, правивший в середине VI века до н. э.
 Аристон — отец Платона, живший в начале V века до н. э.
 Аристон из Аргоса, борец, учитель гимнастики Платона
 Аристон Хиосский
 Аристон с Кеоса
 Аристон Пелльский
 Аристон из Александрии
 Аристон (военачальник)
 святые:
 Аристон, мученик Карфагенский, товарищ святого Маппалика. Память 17 апреля.
 Аристон, мученик из Кампании. Пострадал при правлении Диоклетиана. Память 2 июля.

Также может означать:
 Аристон (музыкальный инструмент) — механический музыкальный инструмент.
 Ariston — марка бытовой техники.

Примечания

См. также 
 Аристион